Биценко Михайло Степанович, Биценко (Біценко) Михайло Степанович (нар. 6 вересня 1867 с. Борисовка, Курська губернія—?) — відомий політичний діяч партії соціалістів-революціонерів.
 Биценко Олександра Олегівна (23 листопада 1995) — українська волейболістка.
 Біценко Анастасія Олексіївна, Анастасія Биценко — революційна діячка Російської імперії; терористка.